|-
| 190101 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190102 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190103 - ||  || 8 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190104 - ||  || 9 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190105 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190106 - ||  || 10 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190107 - ||  || 9 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190108 - ||  || 14 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190109 - ||  || 7 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190110 - ||  || 10 octombrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190111 - ||  || 14 octombrie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190112 - ||  || 10 octombrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190113 - ||  || 18 octombrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190114 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 190115 - ||  || 4 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190116 - ||  || 3 noiembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190117 - ||  || 5 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190118 ||  || 10 noiembrie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 190119 - ||  || 10 noiembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190120 - ||  || 9 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 190121 - ||  || 19 noiembrie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 190122 - ||  || 30 noiembrie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 190123 - ||  || 2 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190124 - ||  || 10 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 190125 - ||  || 12 decembrie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190126 - ||  || 11 decembrie 2004 ||  || 
|-
| 190127 - ||  || 17 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190128 - ||  || 18 decembrie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 190129 - ||  || 1 februarie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190130 - ||  || 4 februarie 2005 ||  || 
|-
| 190131 - ||  || 4 februarie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190132 - ||  || 4 mai 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190133 - ||  || 11 iunie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190134 - ||  || 9 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190135 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 190136 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 190137 - ||  || 30 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 190138 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190139 - ||  || 14 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 190140 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190141 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190142 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190143 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190144 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190145 - ||  || 27 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 190146 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190147 - ||  || 29 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190148 - ||  || 30 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190149 - ||  || 30 septembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 190150 - ||  || 30 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190151 - ||  || 18 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 190152 - ||  || 1 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190153 - ||  || 3 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190154 - ||  || 3 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190155 - ||  || 8 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190156 - ||  || 8 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190157 - ||  || 10 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190158 - ||  || 7 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190159 - ||  || 13 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190160 - ||  || 13 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190161 - ||  || 7 octombrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190162 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190163 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190164 - ||  || 25 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190165 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 190166 - ||  || 31 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190167 - ||  || 26 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 190168 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190169 - ||  || 27 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 190170 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190171 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190172 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190173 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190174 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190175 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190176 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 190177 - ||  || 28 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190178 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 190179 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 190180 - ||  || 27 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190181 - ||  || 3 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190182 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190183 - ||  || 1 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 190184 - ||  || 6 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190185 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190186 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190187 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 190188 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190189 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190190 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 190191 - ||  || 26 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190192 - ||  || 25 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190193 - ||  || 28 noiembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190194 - ||  || 30 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190195 - ||  || 21 noiembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 190196 - ||  || 4 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190197 - ||  || 7 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190198 - ||  || 9 decembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 190199 - ||  || 25 decembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190200 - ||  || 27 decembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-